Државни пут 101 је пут IIА реда који повезује Ашотхалом у Мађарској са Бачким Виноградима и остатком Бачке.

Траса пута

Извори 

Државни путеви IIА реда